, nouvelle de Edgar Wallace de 1924 ;
 Le Tueur aveugle (), film britannique de 1939 ;
 Les Mystères de Londres ( ou  ; titre original : ), film allemand de 1961.